Crass steht für:
 Crass, Anarcho-Punk-Band aus Großbritannien
 Franz Crass (1928–2012), deutscher Opernsänger
 Burg Crass, Burg in Eltville am Rhein

Siehe auch:
 Cras
 Krass (Begriffsklärung)
 Kraß
 Grass (Begriffsklärung)